Großmarschall ist die Bezeichnung eines hohen Ranges in einer Organisation oder Armee

 vom 12. bis 14. Jahrhundert dritthöchster Rang im Templerorden
 im 16. Jahrhundert Parlamentspräsident in Litauen (und Polen), siehe Landmarschall
 bis 1815 der französische Großmarschall des Palastes
 bis 1965 bzw. 1971 in der Chinesischen Volksbefreiungsarmee
 in der nordkoreanischen Volksarmee

Siehe auch
 Marschall
 Hauptmarschall
 Reichsmarschall